Юрисдикционализм – течение в европейской (преимущественно итальянской) общественной мысли конца XVII – начала XVIII века, один из важнейших элементов культуры раннего европейского Просвещения.

Юрисдикционализм сложился в XVII веке на основе трудов учёных ряда стран (венецианца Паоло Сарпи, голландца , француза ) в ходе конфликтов между юристами, представлявшими светские и церковные юридические институты. После Тридентского Собора в отношениях между государством и церковью, между религиозным и общественным сознанием наступила новая фаза. Официальная доктрина католической Церкви основывалась на представлениях о суверенности Церкви внутри светского государства и о приоритете её правовых систем (существовало даже убеждение о возможности низложения папами светских государей). Наличие двух не зависимых друг от друга правовых систем, особенно на территории католических государств, а также недостаточно определённых отношений между ними, способствовало череде конфликтов между церковной и светской властями. Основными требованиями юрисдикционалистов были обычно следующие:

 1. Контроль над публикацией актов церковной власти со стороны монарха на его территории (так называемый exequatur).
 2. Контроль светской власти над перепиской папы с местными церковными властями.
 3. Наблюдение светских юристов за законностью деятельности церковных властей и церковного суда.
 4. Создание законов, ограничивающих деятельность монашеских Орденов.
 5. Ограничение церковной собственности (например, отмена права «мёртвой руки»).
 6. Введение налогов на церковное имущество в пользу светской власти.
 7. Контроль светской власти за печатанием церковной литературы на своей территории (imprimatur) и за назначением епископов (placet).

В конкретных ситуациях в различных католических странах выдвигались и некоторые другие требования. Особенной остротой отличались юрисдикционалистские конфликты в Неаполитанском королевстве, верховный суверенитет над которым оспаривали юристы Римской курии и неаполитанского вицекоролевского двора. В 90-х годах XVII века ситуация в Неаполе резко обострилась после того, как Церковь предприняла в 1691 году попытки ареста некоторых университетских профессоров, открыто опиравшихся в своём преподавании на учение Спинозы. Конфликт вышел на теоретический уровень.

Высшим проявлением неаполитанского юрисдикционализма стала «Гражданская история Неаполитанского королевства» (1723) Пьетро Джанноне.

Литература 

 Corsano A. Il pensiero religioso italiano dall’Illuminismo al Giurisdizionalismo. Bari, 1937.
 Lauro A. Il giurisdizionalismo pregiannoniano nel Regno di Napoli. Problema e bibliografia (1563-1723). Roma, 1974.
 Ricuperati G. L’esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone. Milano-Napoli, 1970.
 Андронов И. Е. У истоков итальянского Просвещения: Пьетро Джанноне. М., Институт всеобщей истории РАН, 2000.

право
Просвещение